Прислоп  — топоним:

Румыния 

Прислоп — православный женский монастырь в жудеце Хунедоара, Трансильвания.

Украина 

Прислоп  — село в Межгорском районе Закарпатской области.
Прислоп — село в Турковском районе Львовской области.
Прислоп — перевал в Украинских Карпатах

Прислоп — до 1946 г. название села Луквица в Богородчанском районе Ивано-Франковской.